Il singolare dell'International Tennis Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jason Stoltenberg era il detentore del titolo e ha battuto in finale Jonas Björkman 6-0, 2-6, 7-5.

Teste di serie

  Jonas Björkman (finale)
  Petr Korda (secondo turno)
  Alex O'Brien (primo turno)
  Jason Stoltenberg (campione)

 Byron Black (secondo turno) 
 Nicklas Kulti (primo turno) 
 Sandon Stolle (secondo turno) 
 Gilbert Schaller (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997